La fase a gironi della Coppa del Mondo di rugby 2011 si tenne tra il  al  in varie sedi della Nuova Zelanda.
Le prime due classificate di ogni girone accedettero ai quarti di finale e guadagnarono la qualificazione automatica alla  insieme alla terza classificata di ogni girone.

Tutti i referti sono menzionati da Barclay:2011.

Girone A

Classifica girone A

Girone B

Classifica girone B

Girone C

Classifica girone C

Girone D

Classifica girone D

Verdetti

Squadre qualificate ai quarti di finale e alla Coppa del Mondo 2015 
 Girone A:  (A1) e  (A2)
 Girone B:  (B1) e  (B2)
 Girone C:  (C1) e  (C2)
 Girone D:  (D1) e  (D2)

Squadre qualificate alla Coppa del Mondo 2015 
 Girone A:  (A3)
 Girone B:  (B3)
 Girone C:  (C3)
 Girone D:  (D3)

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Gironi